Martin Wagner (architetto) (1885-1957), architetto tedesco, urbanista e teorico dell'architettura
Martin Wagner (calciatore) (* 1968), calciatore tedesco